«Наперекор судьбе» () — 140-серийная  мексиканская мелодраматическая теленовелла производства телекомпании Televisa.

Сюжет 
Наталия Риос, красивая девочка, живёт со своей тётей в Колима. Наталия — сирота с детства, её родители погибли, и тётя Агнес взяла её на воспитание. Бандиты похищают Наталию и продают её в рабство. Наталия попадает в публичный дом, где её пытаются изнасиловать, но один посетитель заведения — Валенте Ортигоса бежит из публичного дома вместе с ней и сталкивается с бандитами, Наталия возвращается в свою деревню, а Валенте сильно избивают. Тётя Агнес умирает в деревне, и тогда по завещанию тёти, Наталия переезжает в особняк Доньи Карлотты. Наталию приняли хорошо, но только Аполлония Рудель — хозяйка дома, известная бизнесвумен, и в то же время дочь Карлотты, к Наталии относилась с презрением, называя её бедной сироткой и приживалкой в её доме. В другой деревне живёт Себастьян со своей приёмной семьёй. Приёмная мать Ампаро никак не могла найти общий язык с Себастьяном, обвиняя его во всех бедах родного сына, слабого, но очень доброго юношу — Эдуардо, из-за чего вспыхивали постоянные ссоры. Однажды под окнами их дома на братьев нападает бродяга. По несчастливой случайности бродягу вскоре убивают и всю вину перекладывают на невиновного Себастьяна. Себастьян отбывает срок в тюрьме, но спустя какое-то время его выпускают за примерное поведение.

Время прошло и для Наталии, которая повзрослела и превратилась в красивую, привлекательную девушку. Вместе с дочерью Аполонии, ветреной, но хорошей девушкой — Сандрой, они вместе учатся в престижном колледже и являются лучшими подругами. В том же колледже учится и Эдуардо, который давно влюблён в Наталию. После возвращения Себастьяна главные герои наконец встречаются и влюбляются друг в друга. По иронии судьбы Аполония выясняет, что давно брошенный ею сын от Валенте Ортигосы жив и живёт неподалёку. Стремясь дать своему родному сыну лучшую жизнь, Ампаро выдаёт Эдуардо за сына Аполонии, которая как ни старается не может избавиться от своего влечения к нему как к мужчине. По желанию Эдуардо, Аполония устраивает его свадьбу с Наталией, но случается так, что во время их брака, Наталия, которая никогда не скрывала что не испытывает к Эдуардо никаких чувств, отдалась Себастьяну и даже забеременела от него. У Наталии рождается ребёнок, и, как только становится ясно, что ребёнок не от Эдуардо, прекрасный юноша, обезумевший от горя и предательства, поддавшись влиянию страстно влюблённой в него Аполонии, решает отомстить брату и жене, выдав себя за умершего, в то время как совсем рядом находится настоящий сын Аполонии Рудель, и которого она также не пожалеет ради того, чтобы быть с Эдуардо.

В ролях

Дубляж на русский язык 
На русский язык сериал озвучен объединением Русский дубляж по заказу телеканала Домашний в 2008 году. Роли дублировали Наталья Казначеева, Лариса Некипелова, Павел Кипнис и Владимир Левашёв.

Ссылки 
 Sitio oficial de Esmas.com

Телесериалы Мексики 2005 года
Телесериалы на испанском языке
Драматические телесериалы Мексики
Мелодраматические телесериалы Мексики
Телесериалы-вестерны Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики